Шахта имени Орджоникидзе — горнодобывающее предприятие в городе Кривой Рог.

История 
В 1906 году на руднике Сергея Колачевского пройден первый шурф новой шахты.

В 1929 году на месте старой шахты строится новая, введённая в эксплуатацию в 1933 году под названием «Капитальная». Проектная мощность — 1 500 000 тонн железной руды в год. С 1934 года — шахта имени Орджоникидзе, одноимённого шахтоуправления.

В 1938 году началась разработка горизонта -267 м, в 1941 году — -327 м.

В августе 1941 года разрушена и затоплена. Восстановлена в 1945 году.

В 1950 году мощность шахты увеличена до 2 100 000 тонн в год. Шахта работала до горизонта -627 м, после чего была заменена более современной — шахтой имени Ленина.

Входила в состав рудоуправления имени В. И. Ленина производственного объединения «Кривбассруда».

В 1980-х годах началась добыча магнетитовых кварцитов.

В мае 1998 года передана в аренду Центральному ГОКу на 20 лет.

13 июня 2010 года во время плановых взрывных работ на горизонте -447 м произошла авария — обвал горной породы площадью около 16 га и глубиной 10—80 м на промышленной площадке.

Характеристика 
Входит в структуру ЧАО «Центральный ГОК».

Шахтой разрабатываются запасы неокисленных магнетитовых кварцитов залежи «Южная-Магнетитовая» в Криворожском железорудном бассейне.

Применяется этажно-камерный способ добычи с оставлением целиков между камерами.

Примечания

Источники 
 
 Шахта ім. Орджонікідзе // Гірничий енциклопедичний словник: у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — С. 621. ISBN 966-7804-78-X.

Ссылки 
 Шахта имени C. Орджоникидзе (Кривой Рог). 
 Шахта імені Орджонікідзе. 
 Шахта им. Орджоникидзе. Три рождения: , .

Шахты Кривого Рога
Центральный горно-обогатительный комбинат